Монастырище — название населённых пунктов:

Россия 
 Монастырище — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Монастырище — село в Черниговском районе Приморского края.

Украина 
 Монастырище — город в Черкасской области.
 Монастырище — железнодорожная станция в Черкасской области.
 Монастырище — село в Ичнянском районе Черниговской области.